Тулси Танти (; 2 февраля 1958, Раджкот — 2 октября 2022) — индийский предприниматель, владелец компании Suzlon Energy.

Биография 
Тулси Танти начинал свой бизнес с производства текстиля в штате Гуджарат. Индия — энергодефицитная страна. Высокая стоимость электроэнергии и дефицит энергии сделали текстильный бизнес дорогим и невыгодным. Правительство Индии приняло пакет мер по поддержке и модернизации текстильной индустрии. Среди прочего производителям текстиля предоставлялись налоговые льготы для строительства собственных генерирующих мощностей. В 1990 году Тулси Танти установил на своей фабрике две ветряных турбины. Увидев потенциал ветряной энергетики, Танти в 1995 году основал Suzlon Energy, и постепенно вышел из текстильного бизнеса.

23 сентября 2005 года Suzlon Energy провёл процедуру IPO. Акции были размещены на индийских биржах: Бомбейская фондовая биржа (BSE) и Национальная фондовая биржа Индии (NSE). В результате публичного размещения акций удалось привлечь 15 млрд рупий (около $337 млн). Спрос превысил предложение в 46 раз.

Под контролем Тулси Танти остались 70 % акций Suzlon Energy. Капитализация Suzlon Energy выросла в 2006 году до $10 млрд, и журнал Форбс поставил Тулси Танти на 8 место среди самых богатых индийцев. К 6 октября 2007 года стоимость акций, принадлежащих Т. Танти, выросла до $8,3 млрд.

Жил в городе Пуна.

Примечания

См. также 
 Ветроэнергетика Индии
 Suzlon Energy

Предприниматели Индии
Миллиардеры Индии
Ветроэнергетика